Зубай (Зубайдат) Нурбагандовна Нурбагандова  — советский политический деятель. Депутат Верховного Совета СССР 6 созыва, Депутат Верховного Совета ДАССР.

Биография 
В 1919 году родилась в селе Урахи Сергокалинского района Дагестанской АССР. По национальности — даргинка.

Окончила 7 классов интерната горянок в городе Махачкала.

С 1929 года работает на заводах, фабриках и в мясо-молочных комбинатах. В 1947 г. награждена орденом «Знак Почёта».

С 1958 по 1962 г.г — Депутат Верховного Совета Дагестанской АССР.

В 1960 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР награждена орденом Трудового Красного Знамени.

С 1962 по 1965 г.г — Депутат Верховного Совета СССР 6 созыва.

Скончалась в 2000 году.

Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Дагестанской АССР
Родившиеся в Урахи